Thureau-Dangin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Paul Thureau-Dangin (1837–1913), fransk historiker, ledamot av Académie française
 François Thureau-Dangin (1872–1944), fransk arkeolog och assyriolog 
 Jean Thureau-Dangin (1876–1942), fransk politiker

Franska efternamn